Glocke steht für:

 Glocke, ein Musikinstrument oder Signalgeber. Bestimmte Verwendungen:
 Handglocke
 Kirchenglocke
 Totenglocke
 Klingel, Bahnübergangssignal, ein Signalgerät
 Glocke (Heraldik), gemeine Figur in der Heraldik
 einen Hut; siehe Melone (Hut) oder Glockenhut
 Treff Glocke, Verkaufsautomat
 Glocke, ein Begriff aus der Mode („glockiger Fall“)
 Käseglocke
 Taucherglocke
 Saugglocke
 Glockenhaube oder Glockendach in der Architektur, insbesondere für Turmdächer
 Glockenrock in der Kleidermode
 Glocke (Bayreuth), Stadtteil von Bayreuth
 Zeche Glocke, Bergwerk im Ruhrgebiet

Die Glocke bezeichnet:
 Die Glocke (Bremen), Konzerthaus in Bremen
 Die Glocke (Stuttgart), ehemaliger literarischer Verein in Stuttgart
 Die Glocke (1917), Film
 Die Glocke (Tageszeitung), Tageszeitung in Oelde
 Die Glocke (Zeitschrift), sozialistische Wochenschrift, gegründet von Alexander Parvus

Glocke ist der Familienname folgender Personen:
 Christiane Segers-Glocke (* 1947), deutsche Denkmalpflegerin
 Karl-Heinz Glocke (1934–2011), Spion des Ministeriums für Staatssicherheit
 Nicole Glocke (* 1969), deutsche Schriftstellerin
 Theodor Glocke (1859–1933), deutscher Verleger und Berliner Stadtverordneter

Siehe auch:

 Bördelglocke
 Die Glocken (bulg. Камбаните/Kambanite) für Glockenpark Sofia
 Die Glocken
 Glock
 Glocken
 Glöckchen
 Klocke
 Glockenschläger
 Glockenkurve
 Kolokol (deutsch: Die Glocke, Zeitung)
 Das Lied von der Glocke
 Die alte Kirchenglocke